Phthisis (auch Phtisis), deutsch Schwindsucht, Auszehrung, Phthise, bezeichnet:

 (Schwindsucht bei) Tuberkulose
 Auszehrung